Абиев, Аскер Али Гулам оглы () — профессор, доктор физико-математических наук, руководитель Научно-исследовательского отдела электронного ускорителя НАНА, автор Абиевских балансированных квадратов и кубов.

Биография 
Родился 28 июня 1934 года в Баку, Азербайджанская ССР. В 1954 году окончил среднюю школу и поступил на физико-математический факультет Азербайджанского Государственного Университета. В 1961 году также окончил физический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1963 году поступил в аспирантуру Института атомной энергии им И.В. Курчатова.

Научная деятельность 
В 1961—1963 годах работал в Институте физики НАНА. В 1966 году Абиев вернулся в Баку и продолжил работать в Институте физики НАНА до 1969 года.

В 1976—1993 годах возглавлял лабораторию радиационной физики полупроводников Института физики НАНА.

В 1993—2000 годах занимался преподавательской деятельностью по физике и математике в лицее города Анкара, Турция. В 2000—2007 годах преподавал математику в .

В 1996 году создал алгоритм для написания магических квадратов и кубов любой степени и из любых чисел, даже символов.

С 2009 года является руководителем Научно-исследовательского отдела электронного ускорителя в Институте радиационных проблем НАНА.

Библиография 
 Абиев А. К., Ухин Н. А. Установка для измерения Э. Д.С, Холла и проводимости полуроводниковых материалов в переменных электрическоми магнитном полях, Приборы и Техника Эксперимента, № 3, 234,1968.
 Абиев А. К., Ухин Н. А. Низкотемпературное облучение германия электронами с энергией 28 МэВ, Физика и Техника Эксперимента, т.4, в.8, 484,1970.
 Абиев А. К. и др. Способ изготовления полупроводникового материала, Авторское свидетельство СССР, № 563866.
 Abiyev A.A. at all., Investigation of center of mass by using magic squares and its possible enginearing applications, Robotics and Autonomous Systems, 49, 2004,219-226.
 Abiyev A.A., The correlation Adiyev’s balanced squares with Periodic Law, Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT’11) Prague, Czech Republic, September, 26-28, 2011, pp. 33-38.

Примечания 

Математики Азербайджана
Учёные Азербайджана
Физики Азербайджана
Наука в Азербайджане